Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie – parafia Kościoła Katolickiego Mariawitów
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie – parafia Kościoła Rzymskokatolickiego
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie – parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie – parafia Kościoła Starokatolickiego w RP